L'expression over the top peut désigner :

 Over the Top : Le Bras de fer, réalisé par Menahem Golan et sorti en 1987 ;
 Over-the-top, le terme anglais pour désigner le service par contournement, un service de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet.